— провинция Вьетнама на плоскогорье Тэйнгуен. Административный центр провинции — город Контум — находится в 1080 км от Ханоя и в 765 км от Хошимина.

География 
На востоке граничит с соседними странами — Лаосом и Камбоджей, на севере, западе и юге — с провинциями Куангнам, Куангнгай и Зялай соответственно. Провинция Контум славится своими живописными видами природы: есть один национальный парк и три природоохранных района. Джунгли занимают половину территории провинции. Климат тропический муссонный. Максимальная точка над уровнем моря — гора Нгоклинь (Ngoc Linh), 2598 метров. Вблизи границы с провинцией Зялай расположено водохранилище гидроэлектростанции Яли.

История 
Через провинцию во времена войны с США проходила «тропа Хо Ши Мина» и происходило много сражений.

Население 

В провинции проживает много этнических групп: вьеты — 46,6 %, седанги — 24,3 %, бахнар — 12,5 %, зярай — 4,8 %, раглай и другие.

Административное деление 
Контум подразделяется на:
 город провинциального подчинения Контум
и 8 уездов:
 Дакглей (Đắk Glei)
 Дакха (Đắk Hà)
 Дакто (Đắk Tô)
 Конплонг (Kon Plông)
 Конрэй (Kon Rẫy)
 Нгокхой (Ngọc Hồi)
 Шатхэй (Sa Thầy)
 Туморонг (Tu Mơ Rông)

Экономика 
Основа экономики — выращивание кофе, чая, какао и скотоводство.

Транспорт 
Два национальных шоссе. Небольшой аэропорт в городской общине-коммуне  (уезд Дакто), основной — в соседней провинции Зялай (аэропорт Плейку). Пограничный переход с Лаосом.

Примечания 

Провинции Вьетнама